Bobby Thomason – giocatore di football americano statunitense
Christopher John Thomason – attore e modello statunitense
Marsha Thomason – attrice britannica
Yeoville Thomason – architetto britannico